

Домбровське — село в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Домбровське — село в гміні Олецько Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства